Miesięcznik Roździeński – miesięcznik informacyjny i społeczno-kulturalny ukazujący się od kwietnia 2018 do końca 2020 w Katowicach, wydawany przez Fundację z Pasją w Katowicach. Swoim zasięgiem obejmował tereny dawnego miasta Szopienice (Dąbrówka Mała, Burowiec, Szopienice, Janów, Nikiszowiec i Giszowiec). Czasopismo zajmowało się tematyką społeczną, historyczną, kulturalną i sportową we wschodnich dzielnicach Katowic.

Pierwszy numer ukazał się 6 kwietnia 2018. Gazeta była bezpłatna. W miesięczniku ukazywały się felietony Kazimierza Kutza w rubryce „Kazimierz Kutz – korespondent z Mazowsza”.

Nazwa miesięcznika nawiązywała do historycznej gminy Roździeń.

W 2021 doszło do połączenia Miesięcznika Roździeńskiego z portalem Szopienice.ORG w portal Szopienice.PL. Zrezygnowano z wydawania gazety w formie papierowej.

Siedziba redakcji gazety znajdowała się w budynku plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach.

Przypisy

Zobacz też 
 Roździeń (miesięcznik)

Linki zewnętrzne 
 Miesięcznik Roździeński  miesiecznikrozdzienski.pl [dostęp 2018-12-23]

Polskie czasopisma regionalne
Czasopisma społeczno-kulturalne
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 2018
Miesięczniki wydawane w Katowicach
Szopienice-Burowiec